

Ксеньєвка — село, Узункольський район, Костанайська область

Ксеньєвка — селище міського типу, Могочинський район, Забайкальський край
 Ксеньєвка — село, Ісількульський район, Омська область